Договор о Евразийском экономическом союзе — договор об учреждении Евразийского экономического союза, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определённых Договором и международными договорами в рамках Союза.

Ратификация договоров

Договор о Евразийском экономическом союзе

Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе

Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе

Примечания 

Право Евразийского экономического союза
Международные договоры Российской Федерации